Григорчу́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Григорчук, Николай Иванович (1873—1914) — русский офицер, георгиевский кавалер
 Григорчук, Роман Иосифович (род. 1965) — украинский футболист, тренер.
 Григорчук, Ростислав Иванович (род. 1953) — советский и украинский математик.